Вознесе́нка — село в Семилукском районе Воронежской области, относится к Лосевскому сельскому поселению.

История 
По данным сайта ВГУ, при раскопках в 1960-х годах на территории села обнаружено поселение и «получены материалы абашевской культуры эпохи бронзы», что, по-видимому, говорит о возможности датировки древнего поселения второй половиной II тысячелетия до н.э.
Село возникло как выселок из села Ендовище в середине XVIII века и называлось Шумейки (хутор Шумейков, Шумейковские хутора), вероятно, по фамилии первопоселенца, о чём до сих пор упоминают жители села.

География 
Расположено на правом берегу Ведуги, на холме и его береговых склонах, в 2 км от села Лосево.

Улицы 
В Вознесенке 8 улиц:
 улица Мира — центральная, имеет соединение с трассой Латная—Нижняя Ведуга, единственная заасфальтированная улица в селе. На ней расположены отделение Семилукского райпо, почтовое отделение, здание бывшего сельского дома культуры, храм;
 улица Донская;
 улица Казацкая;
 улица Набережная;
 улица Полевая;
 улица Садовая;
 улица Солнечная;
 переулок Дачный.

Население

Экономика 
На территории села расположены зерновой элеватор и сельскохозяйственный кооператив.
На южной окраине села расположен разрушенный в 1990-х годах коровник совхоза Гремколодезный.

Транспорт 
Поддерживается автобусное сообщение с Лосевым, Латной и Семилуками.
Рейсовые автобусы Семилукского и Воронежского ПАТП:
 № 103 (Семилуки—Лосево) — прибытие в Вознесенку около 06:00, 10:00 и 14:00, отправление из Семилук в 05:30, 09:10 и 13:30 ежедневно. Остановка в Вознесенке находится перед сельским отделением Семилукского райпо (магазином);
 Воронеж—свх. Гремколодезное — отправление из Воронежа с Центрального автовокзала в 09:05, 14:30 ежедневно. Остановка по требованию у поворота на Вознесенку с трассы Латная—Нижняя Ведуга;
 Воронеж—Старая Ольшанка — отправление из Воронежа с Центрального автовокзала в 16:50 — в пятницу, 10:15 и 16:50 — в субботу, 10:15 — в воскресенье. Остановка по требованию у поворота на Вознесенку с трассы Латная—Нижняя Ведуга.

Инфраструктура

Водо- и электроснабжение 
Село обеспечено электроснабжением. Улица Мира также обеспечена холодной водой от водокачки, расположенной в селе.

Газоснабжение 
В 2007—2009 годах была газифицирована улица Мира и частично — улица Солнечная. Работы по газификации остальных улиц продолжаются в настоящее время.

Достопримечательности 
 Храм Вознесения Господня — историко-архитектурный памятник второй четверти XIX века, полуразрушенная церковь.
 Местом отдыха приезжающих, как правило, является пруд в 1 км к юго-востоку от ул. Мира. В настоящее время взят в аренду частным лицом, лов рыбы на нём платный, стоимость — 400 рублей в сутки.

Примечания

Ссылки 
 Вознесенка в Викимапии
 

Населённые пункты Семилукского района